Gustad est un patronyme porté notamment par :

 Kaizad Gustad (né en 1968), réalisateur, scénariste et producteur indien ;
 Randi Gustad (née en 1977), handballeuse internationale norvégienne.

Homonymie de patronyme